Yankee Hill bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Yankee Hill (Butte County, Kalifornien)
 Yankee Hill (Tuolumne County, Kalifornien)
 Yankee Hill (Nebraska)
 Yankee Hill (Wisconsin)

Berge:
 Yankee Hill (Plumas County, Kalifornien)
 Yankee Hill (Gilpin County, Colorado)
 Yankee Hill (Lake County, Colorado)
 Yankee Hill (South Dakota)
 Yankee Hill (Tennessee)
 Yankee Hill (Kanada)

Sonstiges
 Yankee Hills, Ort im US-Bundesstaat Ohio
 Yankee Hill Lake, Stausee im US-Bundesstaat Nebraska